BPR steht für:
 Bauproduktenrichtlinie der EU
 BPR Global GT Series, bis 1996 eine GT-Meisterschaft, benannt nach den Gründern (Jürgen Barth, Patrick Peter, Stéphane Ratel)
 Bureau of Public Roads, früherer Name der Federal Highway Administration
 Business Process Reengineering
 bypass ratio, siehe Nebenstromverhältnis
 Biozid-Produkte-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-Verordnung)), siehe Biozid#Definition

BPr steht für:
 Bundespräsident (Deutschland)

Abkürzung